Алі ібн Юсуф (1084—1143) — 5-й марокканський емір Альморавідської держави (1106—1143).
 Аль-Хаджжадж ібн Юсуф (661—714) — омейядський губернатор Хіджазу (692—694) і в Іраку (694—714).
 Амр ібн Юсуф (? — 814) — державний діяч Кордовського емірату, валі (намісник) Сарагоси у 802—814 роках.
 Іспенд ібн Юсуф (? — 1445) — бей Кара-Коюнлу в Арабському Іраку (1420—1445).